Braunkappe ist der Name folgender Speisepilze:

 Maronen-Röhrling
 Riesen-Träuschling